Osoby o tym nazwisku:
 Andranik Markarian − ormiański polityk, premier
 Beniamin Markarian − ormiański astrofizyk
 Anisa Markarian − albańska aktorka, scenarzysta i lekarka
 Ruben Markarian − radziecki funkcjonariusz organów bezpieczeństwa